Ро́туэлл ():

Географические названия 
 Ротуэлл (Линкольншир)
 Ротуэлл (Нортгемптоншир)
 Ротуэлл (Уэст-Йоркшир)

Фамилии 
 Ротуэлл, Бен (род. 1981) — американский боец смешанных единоборств.
 Ротуэлл, Джо (род. 1995) — английский футболист.
 Ротуэлл, Уолтер Генри (1872—1927) — английский дирижёр, первый музыкальный руководитель филармонии Лос-Анджелеса.
 Ротуэлл, Чарльз (1874—?) — английский футболист, нападающий.